Milda bezeichnet:

 Milda, Ort in Deutschland
 Milda (Vorname), weiblicher Vorname 
 Bezeichnung für das Freiheitsdenkmal (Riga)